«Ромео і Джульєтта» () — трагедія Вільяма Шекспіра. Твір знайшов широке відображення у мистецтві наступних поколінь; зокрема, за ним було знято фільми та написано музичні твори.

Фільми 

 1900 — «Ромео і Джульєтта» (Моріс Клеман)
 1902 — «Ромео і Джульєтта» (Жорж Мельєс)
 1908 — «Ромео і Джульєтта» (Джеймс Стюарт Блектон)
 1908 — «Ромео і Джульєтта» (?)
 1911 — «Ромео і Джульєтта» (Беррі О'Ніл)
 1912 — «Ромео і Джульєтта» (Уґо Фалена)
 1916 — «Ромео і Джульєтта» (Френсіс Бушмен та Джон Ноубл)
 1916 — «Ромео і Джульєтта» (Ґовард Дж. Едвардс)
 1918 — «Ромео і Джульєтта» (Еміліо Ґраціані-Волтер)
 1924 — «Ромео і Джульєтта» (Реґґі Морріс та Гаррі Світ)
 1936 — «Ромео і Джульєтта» (Джордж К'юкор)
 1936 — «Ромео і Джульєтта» (Хосе Марія Кастейві)
 1943 — «Ромео і Джульєтта» (Міхель М. Дельґадо)
 1947 — «Ромео і Джульєтта» (Ахтар Хуссейн)
 1951 — «Ромео і Джульєтта» (?)
 1954 — «Ромео і Джульєтта» (Лео Арнштам)
 1955 — «Ромео і Джульєтта» (Гарольд Клейтон)
 1964 — «Ромео і Джульєтта» (Ріккардо Фреда)
 1965 — «Ромео і Джульєтта» (Вел Драмм та Пол Лі)
 1966 — «Ромео і Джульєтта» (Пауль Циннер)
 1966 — «Ромео і Джульєтта» (Марія Ермінія Авелланеда)
 1968 — «Ромео і Джульєтта» (Франко Дзефіреллі)
 1971 — «Ромео і Джульєтта» (?)
 1976 — «Ромео і Джульєтта» (Жоан Кемп-Велч)
 1976 — «Ромео і Джульєтта» (Джон Вернон)
 1976 — «Ромео і Джульєтта» (Елвін Ракофф)
 1980 — «Ромео і Джульєтта» (Паоло Алонсо Ґрісоллі)
 1982 — «Ромео і Джульєтта» (?)
 1982 — «Ромео і Джульєтта» (Ів-Андре Г'юберт)
 1983 — «Ромео і Джульєтта» (Анатолій Ефрос)
 1984 — «Ромео і Джульєтта» (?)
 1990 — «Ромео і Джульєтта» (?)
 1990 — «Ромео і Джульєтта» (Армандо Акоста)
 1993 — «Ромео і Джульєтта» (Норман Кемпбелл)
 1994 — «Ромео і Джульєтта» (Браян Лардж)
 1994 — «Ромео і Джульєтта» (Алан Хоррокс)
 1996 — «Ромео і Джульєтта» (Александр Йоберк)
 1996 — Ромео+Джульєта
 2000 — «Ромео і Джульєтта» (Тіна Протасоні)
 2000 — «Ромео і Джульєтта» (Колін Кокс)
 2002 — «Ромео і Джульєтта» (Барбара Уілліс Світ)
 2002 — «Ромео і Джульєтта» (Редха Амаду та Жилль Амаду)
 2004 — «Ромео і Джульєтта» (Андрій Свірідов)
 2006 — «Ромео і Джульєтта» (Бахрома Якубов)
 2006 — «Ромео і Джульєтта» (Ів Деґань)
 2009 — «Ромео і Джульєтта» (Іван Періч)
 2013 — «Ромео і Джульєтта» (Карло Карлео)

З іншими назвами 
 1908 — «Джульєтта та Ромео» (Маріо Казеріні)
 1954 — «Джульєтта та Ромео» (Ренато Кастеллані)
 1960 — «Ромео, Джульєтта та темрява» (Їржи Вайс)
 1964 — «Ромео мій сусід» (Шамьль Фарамазлгли Махмудбеков)
 1982 — «Трагедія Ромео та Джульєтти» (Вільям Вудман)
 1996 — «Ромео+Джульєтта» (Баз Лурманн)
 1996 — «Тромео і Джульєтта» (Ллойд Кауфман)
 1998 — «Джульєтта та Ромео» (Джо Д'Амато)
 2003 — «Ромео & Джульєтта» (Лілія Абаджиєва)
 2007 — «Ромео×Джульєтта» (Ойсакі Фумітосі)
 2011 — «Гномео та Джульєтта 3D» (?)

Музичні твори 
 1839 — симфонія — ораторія «Ромео і Джульєтта» (Гектор Берліоз)
 1867 — опера  (Шарль Гуно)
 1880 — увертюра «Ромео і Джульєтта» (Петро Чайковський)
 1938 — балет «Ромео і Джульєтта» (Сергій Прокоф'єв)

З іншими назвами 
 1830 — опера «Монтеккі та Капулетті» (Вінченцо Белліні)
 1998 — Опера «Монологи Джульєтти»" Віталія Губаренка.
 «Ромео, Джульєтта та темрява» — опера Кирила Молчанова.

Див. також 
 Джульєтта (супутник) — супутник Урану, названий на честь героїні п'єси Джульєтти.